184 км, 184-й киломе́тр — топоним в России и на Украине.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы, разъезды, обгонные пункты и пр.;

Кыргызстан 
 184 км — пассажирская платформа, Кыргызская железная дорога. Код 717012

Россия 
 184 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога, республика Башкортостан. Код 653018.
 184 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога, Новгородская область. Код 044352.
 184 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога (Свердловская область). Код 784912.
 184 км — разъезд, Свердловская железная дорога (Пермский край). Код 769981.
 184 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Южно-Уральская железная дорога (Курганская область). Код 827640.
 184 км — другое название платформы Иевково, Октябрьская железная дорога. Код 048832.

Украина 
 184 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога, город Днепр. Код 451311.

Примечания

См. также 

 174 км
 175 км
 176 км
 177 км
 178 км
 179 км
 180 км
 181 км
 182 км
 183 км
 185 км
 186 км
 187 км
 188 км
 189 км
 190 км
 191 км
 192 км
 193 км
 194 км
 195 км
 196 км
 197 км
 198 км
 199 км
 200 км
 201 км
 202 км
 203 км
 204 км